Brauner:
 Artur Brauner
 Harry Brauner
 Victor Brauner

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești